Св. Аристакес I — 2-й армянский католикос (325—333), младший сын Св. Григора Просветителя, родился в Каппадокии.

Биография 
В 310 году, по повелению царя Трдата III, Св. Григорий вызвал его из Каппадокии и, в 318 году, рукоположил во епископы.

Св. Григор (Св. Григорий Просветитель) рукоположил сына своего Аристакеса главою епископов Армении, Кавказской Иверии (Грузия) и Кавказской Албании (Агванк).

В 325 году он, в качестве представителя Армянской Церкви, отправился на Первый Вселенский Собор в Никею, и его имя было записано в деяниях Собора рядом с именами других великих Отцов Церкви, как имя представителя Великой Армении. Он привёз в Армению Никейский Символ веры, который по приезде был одобрен св. Григором.

Через год св. Аристакес был официально поставлен Католикосом Армянской Церкви. Мученически погиб в 333 году.

Примечания 

Святые Армянской апостольской церкви
Умершие в 333 году